Toilolo ist der Familienname folgender Personen:

 Levine Toilolo (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Salatupemasina Toilolo (* 2000), amerikanisch-samoanische Beachhandballspielerin